СТУ — аббревиатура, означающая:

 Система траекторного управления
 Специальные технические условия